Człowiek o tysiącu twarzy – amerykański film z 1957
 Człowiek o tysiącu twarzy – hiszpański film z 2016